Matthaei oder Matthäi ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Matthaei (1859–1924), deutscher Kunsthistoriker und Politiker
 Albert Matthäi († 1924), deutscher Schriftsteller und Redakteur 
 Bruno Matthaei (1869–1947), deutscher Maler
 Carl Johann Conrad Michael Matthaei (1744–1830) 
 Christian Friedrich von Matthäi (1744–1811), deutscher Altphilologe
 Dieter Matthaei (* 1949), deutscher Radiologe

 Gabrielle Matthaei (1876–1930), britische Botanikerin und Pflanzenphysiologin
 Georg Christian Rudolf Matthaei (1798–1872), deutscher evangelischer Theologe  
 Heinrich Matthaei (* 1929), deutscher Biochemiker
 Heinrich August Matthäi (1781–1835), deutscher Violinist und Komponist
 Joachim Matthaei (1911–1999), deutscher Architekt, Maler und Hochschullehrer
 Johann George Matthaei (1680–1759), deutscher Kirchenlieddichter

 Klaus Matthäi (1935–1986), deutscher Grafiker
 Kurt Matthaei (1886–1974), deutscher Jurist und Beamter
 Leni Matthaei (1873–1981), deutsche Künstlerin
 Ludwig Matthäi (1813–1897), deutscher Jurist und Politiker
 Manfred Matthäi, deutscher Skispringer

 Renate Matthaei (* 1928), deutsche Lektorin, Herausgeberin und Autorin
 Richard Matthaei (1853–1922), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Hamm
 Rupprecht Matthaei (1895–1976), deutscher Physiologe
 Stephan Matthaei (1957–2016), deutscher Mediziner
 Walter Matthaei (1874–1953), deutscher Richter und Politiker (DDP)
 Walter Matthaei (Rechtsextremist) (1916–um 1990), deutscher Jugendfunktionär und Politiker

Matthaei oder Matthäi steht für:
 Matthaei Botanical Gardens, Botanischer Garten der University of Michigan
 Matthäi (Unternehmen), deutsches Bauunternehmen
 Matthäuskirche
 Matthäustag; siehe Matthäus (Evangelist)#Gedenktag

Siehe auch:
 Matthäikirchstraße, Straße in Berlin-Tiergarten
 Matthai
 Matthei
 Mattei